Пожва — топоним в России:

 Пожва — посёлок в Пермском крае.
Реки
 Пожва (приток Пары) — в Рязанской области.
 Пожва (приток Косьвы) — в Пермском крае.
 Пожва (река, впадает в Камское водохранилище) — в Пермском крае.
 Пожва (приток Тыпыла) — в Пермском крае и Свердловской области.